DLR kan stå for:
 DLR Kredit – dansk realkreditinstitut (tidligere Dansk Landbrugs Realkreditfond)
 Docklands Light Railway – metrosystem i London Docklands-området i England